Финал НБА 2022 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2021/22 и окончание плей-офф. Финальная серия должна начаться 2 июня 2022 года, а возможная седьмая игра запланирована на 19 июня 2022 года. Спонсором финала НБА 2022 года является сервис потокового телевидения YouTube TV.

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я, и 5-я игры прошли на площадке команды «Голден Стэйт Уорриорз». «Бостон Селтикс» были хозяевами площадки 3-й, 4-й и 6-й игр. Первая игра была сыграна 2 июня 2022 года, а шестой заключительный матч – 16 июня.

Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз», который победил в шести матчах «Бостон Селтикс» со счетом 4–2. Для «Уорриорз» титул стал 7 в истории клуба.

Логотип и награды финала 
13 апреля 2022 года НБА выпустила новую версию логотипа финала НБА. На новом логотипе также изображен чемпионский трофей − Кубок Ларри О’Брайена на заднем плане.

Затем 12 мая НБА объявила, что трофей чемпионата Кубок Ларри О’Брайена и трофей самого ценного игрока финала НБА имени Билла Рассела также были переработаны. Среди новых изменений в трофее Ларри О'Брайена его основа теперь состоит из двух дисков, на которых перечислены имена всех предыдущих команд-победителей. Приз имени Билла Рассела был изменен с золотого шара и серебряной сетки на золотой с серебряными вставками.

Предстояние

Бостон Селтикс 
«Бостон Селтикс» в двадцать второй раз вышел в финал НБА. «Бостон» закончил регулярный сезон с результатом 51–31 и стал первым в Атлантическом дивизионе. «Селтикс» в четырёх матчах обыграл «Бруклин Нетс», в полуфинале конференции в семи играх победил «Милуоки Бакс». В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» выиграл у «Майами Хит» в семи матчах.

Голден Стэйт Уорриорз 
«Голден Стэйт Уорриорз» в десятый раз вышли в финал НБА. «Уорриорз» закончили регулярный сезон с 53 победами и заняли второе место в  Тихоокеанском дивизионе. «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде победил в пяти матчах «Денвер Наггетс», во втором раунде был сильнее «Мемфис Гриззлис» в шести встречах. В финале Западной конференции «Уорриорз» выиграл у «Даллас Маверикс» в пяти матчах.

Плей-офф 2022

Игры в регулярном сезоне

Серия 
 ''Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА.

1 матч 

     

В первой четверти Стефен Карри набрал 21 очко. Хозяева выиграли её со счётом 32 на 28. В середине второго игрового отрезка гости совершили рывок 10 на 0 и сравняли счёт в матче. По итогам второй четверти «Бостон» лидировал в счете 56 на 54. В середине третьей четверти игроки «Голден Стэйт» набрали 7 очков и не позволили гостевой команде поразить своё кольцо ни разу. По итогам третьего игрового отрезка «Уорриорз» вели в счете 92 на 80. Начало четвертой четверти осталось за «Бостоном». Гости совершили рывок 9 на 0. В середине четвертого игрового отрезка матча счет на табло был равный 103 на 103. Затем игроки «Селтикс» набрали 11 очков и не позволили хозяевам площадки поразить своё кольцо ни разу. «Бостон» не упустил своё преимущество в счёте и выиграл матч. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, который набрал 34 очка. У хозяев Эндрю Уиггинс добавил 20 очков. У победителей на счету Эла Хорфорда было 26 очков, Джейлен Браун набрал 24 очка, а Деррик Уайт со скамейки запасных добавил 21 очко. Впервые в одном матче финала НБА обе команды забили вместе 40 трёхочковых бросков.

2 матч 

Старт первой четверти остался за «Бостоном», но её концовку выиграли игроки «Голден Стэйт». Стефен Карри забил двухочковый бросок на последней секунде первого игрового отрезка, а его команда выиграла первую четверть со счетом 31 на 30. Во втором игровом отрезке шла равная борьба, но перед большим перерывом хозяева вели со счетом 52 на 50. «Уорриорз» увеличивали разницу в счете в первой половине третьей четверти: игроки калифорнийского клуба набирали очки и не позволяли баскетболистам «Селтикс» поражать свое кольцо. За последние четыре минуты третьего игрового отрезка матча «Голден Стэйт» сделал рывок 19 на 2. По итогам третьей четверти счет был 87 на 64 в пользу хозяев паркета. В начале четвертого игрового отрезка на паркете появились запасные игроки команды гостей. «Голден Стэйт» выиграл матч со счетом 107 на 88. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, который набрал 29 очков. У хозяев Джордан Пул добавил 17 очков. У «Бостона» на счету Джейсона Тейтума было 28 очков, а Джейлен Браун добавил 17 очков.

3 матч 

Первая половина первой четверти осталась за «Бостоном». Хозяева увеличивали своё преимущество в счёте и выиграли первый игровой отрезок матча со счётом 33 на 22. Вторая четверть прошла в равной борьбе. В ней «Селтикс» пытались увеличить своё преимущество в счёте, а «Голден Стэйт» − сократить разницу в счёте. Перед большим перерывом счёт был 68 на 56 в пользу «Бостона». В третьей четверти гостевая команда сокращала отставание в счёте.  В одной из атак в третьем игровом отрезке матча Стефен Карри забил трёхочковый бросок, но на нём нарушил правила Эл Хорфорд, которому судьи дали неспортивный фол. Карри забил штрафной бросок, владение мячом осталось за «Уорриорз». В продолжении атаки Отто Портер набрал три очка броском из-за дуги. По окончании третьего игрового отрезка матча впереди со счёт 93 на 89 были хозяева паркета. К началу второй половине четвертой четверти «Селтикс» довели разницу в счёте до 11 очков. «Бостон» выиграл матч со счётом 116 на 100. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, который набрал 31 очко. У калифорнийского клуба Клей Томпсон добавил 25 очков. У «Бостона» на счету Джейлена Брауна было 27 очков, Джейсон Тейтум добавил 26 очков, а Маркус Смарт набрал 24 очка.

4 матч 

Начало первой четверти прошло в равной борьбе, а ближе к её концовки «Уорриорз» совершили рывок 8 на 0. Но по итогам первого игрового отрезка матча счёт был 28 на 27 в пользу хозяев паркета. Во второй половине второй четверти игроки «Селтикс» набрали 10 очков и не пропустили в своё кольцо ни одного очка. «Бостон» вёл со счётом 54 на 49 перед началом большого перерыва. В третьей четверти «Голден Стэйт» сумели сократить отставание в счёте. за одну секунду до её окончания Джейсон Тейтум заблокировал бросок из-за дуги Стефена Карри. По окончании третьего игрового отрезка матча счёт был 79 на 78 в пользу клуба из Калифорнии. В середине второй половины четвертой четверти гости совершили рывок 7 на 0. Матч закончился победой «Уорриорз» со счётом 107 на 97. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, который набрал 43 очка и забрал 10 подбров. У калифорнийского клуба Клей Томпсон добавил 18 очков, Эндрю Уиггинс сделал дабл-дабл из 17 очков и 16 подборов. У «Бостона» на счету Джейсона Тейтума было 23 очка и 11 подборов,  Джейлен Браун добавил 21 очко, а Маркус Смарт набрал 18 очков.

5 матч 

Начало первой четверти осталось за хозяевами паркет, они совершили рывок 12 на 4. Первый игровой отрезок матча закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 27 на 16. Первая половина второй четверти закончилась рывком «Бостона» 8 на 0. Перед большим перерывом счёт был 51 на 39 в пользу калифорнийского клуба. На старте третьей четверти игроки «Селтикс» набрали 10 очков и не пропустили в своё кольцо ни одного очка. За секунду до конца третьего игрового отрезка матча Джордан Пул забил трёхочковый бросок. По итогам третьей четверти счёт был 75 на 74 в пользу хозяев паркета. В начале четвёртого игрового отрезка «Уорриорз» совершили рывок 7 на 0. Матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 104 на 94. Самым результативным игроком встречи стал Эндрю Уиггинс, который сделал дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. У калифорнийского клуба Клей Томпсон добавил 21 очко. Стефен Карри набрал 16 очков, но не забил ни одного трёхочкового броска из девяти попыток. У Карри прервалась серия из 132 матчей плей-офф подряд, в которых он забросил хоть одни бросок из-за дуги. У «Бостона» на счету Джейсона Тейтума было 27 очков и 10 подборов, а Маркус Смарт набрал 20 очков.

6 матч 

Старт матча начался с рывка хозяев 14 на 2. Но концовка первой четверти осталась за гостями, они выиграли её со счётом 11 на 0. По итогам первого игрового отрезка матча счет был 27 на 22 в пользу «Голден Стэйт». За первые две минуту второй четверти игроки «Бостона» не смогли набрать ни одного очка и позволили соперникам набрать 10 очков. В середине второго игрового отрезка калифорнийский клуб совершил рывок 12 на 2, а преимущество в счете «Уорриорз» достигло 18 очков. Перед началом большого перерыва счёт был 54 на 39 в пользу гостей. В концовке третьей четверти игроки «Селтикс» набрали 16 очков, а пропустили в свое кольцо от гостей 4 очка. По окончании третьего игрового отрезка счёт в матче был 76 на 66 в пользу «Голден Стэйт». В четвертой четверти калифорнийский клуб увеличил своё преимущество в счёте. «Уорриорз» выиграли матч со счетом 103 на 90 и стали чемпионами НБА. Самыми результативными игроки встречи стали Джейлен Браун и Стефен Карри. Каждый из них набрал по 34 очка. У победителей Эндрю Уиггинс записал на свой счёт 18 очка, а у проигравшей команды Эл Хорфорд сделал дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.  

Самый ценный игрок финала стал Стефен Карри. Он привёл «Голден Стэйт Уорриорз» к седьмому титулу чемпиона НБА и первому с 2018 года. Стив Керр стал шестым главным тренером в истории НБА, который выиграл четыре титула чемпиона НБА.

Составы команд

Бостон Селтикс

Голден Стэйт Уорриорз

Статистика игроков

Бостон Селтикс  

|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джейлен Браун
| 6 || 6 || 38.8 || .431 || .340 || .806 || 7.3 || 3.7 || 0.8 || 0.3 || 23.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джейсон Тейтум
| 6 || 6 || 40.7 || .367 || .455 || .656 || 6.8 || 7.0 || 1.2 || 0.7 || 21.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Маркус Смарт
| 6 || 6 || 35.5 || .430 || .412 || .750 || 4.5 || 5.0 || 1.5 || 0.0 || 15.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;|Эл Хорфорд
| 6 || 6 || 31.8 || .605 || .625 || .667 || 8.5 || 2.8 || 0.7 || 0.7 || 12.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Роберт Уильямс III
| 6 || 6 || 26.3 || .769 || .000 || .833 || 7.5 || 1.5 || 0.8 || 2.8 || 7.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Деррик Уайт
| 6 || 0 || 26.5 || .327 || .400 || .929 || 1.5 || 2.2 || 0.7 || 0.5 || 9.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Грант Уильямс
| 6 || 0 || 17.0 || .529 || .300 || .667 || 2.3 || 1.0 || 0.2 || 0.7 || 4.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пэйтон Притчард
| 6 || 0 || 11.2 || .300 || .214 || .500 || 2.2 || 1.0 || 0.2 || 0.0 || 2.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Люк Корнет
| 3 || 0 || 2.0 || 1.000 || 1.000 || .000 || 0.7 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 1.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Даниель Тайс
| 2 || 0 || 10.0 || .500 || .500 || .000 || 2.5 || 0.5 || 0.0 || 1.0 || 1.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Аарон Несмит
| 5 || 0 || 3.2 || .333 || .000 || .750 || 0.8 || 0.4 || 0.2 || 0.0 || 1.4
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Малик Фиттс
| 3 || 0 || 2.0 || 1.000 || 1.000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 1.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Сэм Хаузер
| 5 || 0 || 2.2 || .333 || .500 || .000 || 0.0 || 0.4 || 0.0 || 0.0 || 0.6
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Ник Стаускас
| 5 || 0 || 1.8 || .250 || .250 || .000 || 0.6 || 0.2 || 0.0 || 0.0 || 0.6
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джуван Морган
| 4 || 0 || 1.3 || .000 || .000 || .000 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0

Голден Стэйт Уорриорз 

|-! style="background:#FDE910;"
! scope="row" style="text-align:left; background:#FDE910"|Стефен Карри
| 6 || 6 || 37.5 || .482 || .437 || .857 || 6.0 || 5.0 || 2.0 || 0.2 || 31.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Эндрю Уиггинс
| 6 || 6 || 39.2 || .446 || .297 || .692 || 8.8 || 2.2 || 1.5 || 1.5 || 18.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Клей Томпсон
| 6 || 6 || 38.3 || .356 || .351 || 1.000 || 3.0 || 2.0 || 1.3 || 0.5 || 17.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дрэймонд Грин
| 6 || 6 || 36.2 || .333 || .125 || .583 || 8.0 || 6.2 || 1.7 || 0.7 || 6.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Отто Портер
| 6 || 3 || 17.0 || .588 || .563 || 1.000 || 2.0 || 1.0 || 1.0 || 0.2 || 5.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевон Луни
| 6 || 3 || 21.7 || .636 || .000 || 1.000 || 7.5 || 2.7 || 0.7 || 0.8 || 5.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Пул
| 6 || 0 || 20.8 || .435 || .385 || .909 || 1.8 || 1.8 || 0.5 || 0.2 || 13.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Гэри Пэйтон (мл.)
| 5 || 0 || 18.6 || .591 || .286 || .700 || 3.2 || 1.4 || 1.6 || 0.4 || 7.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Андре Игудала
| 4 || 0 || 4.8 || .750 || 1.000 || .000 || 0.0 || 1.3 || 0.0 || 0.0 || 1.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Неманья Бьелица
| 5 || 0 || 5.8 || .500 || .500 || .000 || 1.6 || 0.2 || 0.4 || 0.0 || 1.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Мозес Муди
| 4 || 0 || 2.8 || 1.000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.3 || 0.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джонатан Куминга
| 4 || 0 || 2.0 || .000 || .000 || .000 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дэмион Ли
| 4 || 0 || 2.0 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Хуан Тоскано-Андерсон
| 4 || 0 || 2.0 || .000 || .000 || .000 || 0.5 || 0.8 || 0.0 || 0.0 || 0.0

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2021/2022
Финал НБА